Voir également les pages d'homonymie  et .

Toponymie 

 Montaigut : commune française du Puy-de-Dôme
 Montaigut-le-Blanc, commune française de la Creuse.
 Montaigut-le-Blanc, commune française du Puy-de-Dôme.
 Montaigut-sur-Save, commune française de la Haute-Garonne

 Glaine-Montaigut : commune française du Puy-de-Dôme
 Buxières-sous-Montaigut : commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Silvain-Montaigut : commune française de la Creuse

 Montaigut, quartier de Créteil (Val-de-Marne).

Patronyme 

Montaigu ou Montaigut est un toponyme courant en France, aussi en Auvergne on distingue
 La Aycelin de Montaigut, de Glaine-Montaigut, et ses membres dont
Hugues Aycelin Montaigut
 Gilles Aycelin de Montaigu, prélat français du 
 Gilles Aycelin de Montaigut, évêque de Lavaur, frère du suivant
 Pierre Aycelin de Montaigut, religieux français du , conseiller du roi Philippe V
habituellement orthographié Montaigu, les suzerains de Montaigut
Pierre de Montaigu
Garin de Montaigu
Une famille anglo-normande, la famille de Montaigu originaire de Montaigu-les-Bois

Divers 

 Château de Montaigut, château fort de l'Aveyron
 Collège de Montaigu, collège parisien fondé en 1314 par Gilles I Aycelin de Montaigut cité ci-dessus.
 Château de Montaigut-le-Blanc (Creuse)
 Château de Montaigut-le-Blanc (Puy-de-Dôme)
 Château de Montaigu-le-Blin (Allier)

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France